Aline Alaux (1813-1856), fille de Jean-Paul Alaux dit Gentil, artiste-peintre et dessinateur française ;
 David Alaux, scénariste et réalisateur français ;
 Fanny Alaux (1797-1880), épouse de Jean Alaux, dit le Romain (1786-1864), peintre française ;
 François Alaux (1878-1952), peintre français ;
 Gustave Alaux (1816-1882), architecte français, fils de Jean-Paul Alaux dit Gentil ;
 Gustave Alaux (1887-1965), peintre français ; arrière-petit-neveu de Jean Alaux, dit le Romain ; oncle de Jean-Pierre Alaux (1925-), peintre français :
 Jean Alaux dit le Romain, (1786-1864), peintre français ; fils de Pierre-Joseph Alaux, peintre et décorateur, (1756 à Lautrec- ? à Bordeaux)
 Jean-Paul Alaux dit Gentil, (1788-1858), peintre français, élève d'Horace Vernet, frère de Jean Alaux dit le Romain, il est le père d'Aline Alaux ;
 Jean-Paul Alaux (1876-1955), architecte, écrivain, aquarelliste français  ;
 Jean-Pierre Alaux dit Ozou (1783-1858), peintre français, frère de Jean-Paul Alaux dit Gentil et de Jean dit le Romain.
 Jean-Pierre Alaux (1925-2020), peintre et lithographe français ; arrière-arrière-petit-fils de Jean-Paul Alaux, dit Gentil et de Aline Alaux ; arrière-arrière-petit-neveu de Jean Alaux, dit le Romain ; petit-fils de Jeanne Alaux ; père de Sophie Alaux (1952-), peintre et graveur ;
 Jean-Pierre Alaux (1955-), écrivain, journaliste français ;
 Jeanne Alaux (1854-1908), épouse de l'architecte Jean, Michel Alaux (1850-1935), artiste-peintre et dessinateur française ;
 Sylviane Alaux (1945-), femme politique française;
Christophe Alaux (1967-), dirigeant de société.

Dynastie Alaux 

Toutes les personnes de la liste ci-dessus, excepté Sylviane Alaux et Jean-Pierre Alaux (écrivain), descendent en droite ligne de Joseph Alaux (né vers 1712 et décédé le  à Lautrec), artiste-peintre, décorateur et maître-tapissier à Lautrec,  de cette dynastie de peintres et architectes originaires de Gironde - principalement Bordeaux et Arcachon - et du Tarn, connue depuis le début du , ou en font partie, par alliance.

Notes et références